Partesh kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Partesh (kommunhuvudort i Kosovo), 
 Komuna e Parteshit, kommun,